То́рри Хи́ггинсон (; род. 6 декабря 1969 года), настоящее имя Са́ра Викто́рия Хи́ггинсон — канадская актриса, известна своими ролями в фильме «Войны „ТЕК“» и его продолжениях, «Английский пациент», а также в научно-фантастическом сериале «Звёздные врата: Атлантида».

Биография 
Родилась в городе Берлингтоне (провинция Онтарио, Канада). Актерскому мастерству училась в Лондонской школе музыки и драмы, в одном классе с Юэном Макгрегором. Её младший брат Люк Хиггинсон, является вокалистом рок-группы «Debaser».

Карьера 
Актёрскую деятельность Торри начинает с того, что сама себе создает роль. В 1991 кинокомпания из Голландии снимает короткометражке «Жена фотографа», здесь Торри Хиггинсон играет роль первого плана и одновременно работает продюсером.

В 1992 она мелькает на телевидении в сериале «Рыцарь навсегда», в Виндзорских женщинах и Семейных фотографиях, пока наконец не появляется в роли очаровательного ученого Бет Киттридж в телефильме Уильяма Шетнера «Война Тек». Торри сыграла эту роль, а также в нескольких первых эпизодах сериала по этому фильму.

После роли в фантастическом боевике «Каменные джунгли» (1995), она появляется в «Английском пациенте» в роли медсестры Мэри. Торри сыграла главные роли во многих боевиках и фантастических фильмах: «Погоня за памятью» (1996), «Воздушный спецназ» (1998), «Семья полицейских 3» Чарльза Бронсона (1999) и в мини-сериале Стивена Кинга «Буря столетий» (1999). Затем в 1999 проходят съемки откровенного сериала «Город», где у Торри Хиггинсон — одна из самых успешных ролей — роль адвоката из Торонто.

Торри Хиггинсон снимается во многих фильмах: «Крысы», «Превращение Пэйдж», «Ирландский квартал», «Корка», «Горец: Ворон», «За гранью возможного», в канадском документальном мини-сериале «Человеческая история» и в эротической антологии «Счастье».

В 2004 году Тори была предложена главная роль в сериале «Звёздные врата: Атлантида», где она сыграла доктора Элизабет Вейр. Она также сыграла в сериале «Звёздные врата: SG-1»

Торри Хиггинсон играет в разных спектаклях, в том числе: «Три высокие женщины», «Ботинки Зади», «Мельница на Флоссе».

Личная жизнь 
Торри Хиггинсон очень любит путешествовать, предпочитает экзотические путешествия. Она поднималась на гору Синай в Египте на высоту семь тысяч пятьсот футов, ходила в десятидневный поход через горы Чиангмай в Северном Таиланде. У Тори есть собака по кличке «Эдди Твигги Уничтожитель-куриных ножек», которая снималась в «Звёздных вратах: Атлантида» (1.09 и 3.06). Также есть кот, имя которого Шака Зулу Гумбо Йайа.

Фильмография

Награды и номинации

Награды 
  — Премия Gemini Award — Лучшая драматическая актриса в сериале «Город»

Номинации 
  — Премия Сатурн — Лучшая телеактриса второго плана в сериале «Звёздные врата: Атлантида»

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Джемини»